Mr. Cinderella – film del 1914 diretto da Eugene Moore
 Mr. Cinderella – film del 1926 diretto da Norman Taurog
 Mr. Cinderella – film del 2002 diretto da Ahmad Idham